

Керкленд — місто, штат Нью-Йорк
 Керкленд — місто, штат Вашингтон
 Керкленд — селище, штат Іллінойс
 Керкленд — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Прізвища 
 Джеймс Керкленд (1984) — американський професійний боксер.

Див. також 
 Кіркленд